Джон Дэ́висон Рокфе́ллер ():
 Рокфеллер, Джон Дэвисон (1839—1937) — американский предприниматель, первый долларовый миллиардер в истории человечества.
 Рокфеллер, Джон Дэвисон (младший) (1874—1960) — американский предприниматель и филантроп, сын Джона Д. Рокфеллера.
  (1906—1978) — американский предприниматель и филантроп, сын Джона Д. Рокфеллера-младшего.
 Рокфеллер, Джон Дэвисон IV (род. 1937) — американский политик, сенатор-демократ от Западной Виргинии; сын Джона Д. Рокфеллера III.